Михаил Кочкин:
 Кочкин, Михаил Андреевич (1908—1980) — советский почвовед, доктор наук.
 Кочкин, Михаил Васильевич (род. 1979) — российский биатлонист.